Dankwerth ist der Name von
Gesa Dankwerth (* 1975), Moderatorin

Siehe auch:
 Danckwerth
 Danckwerts
 Dankwart
 Danckwardt
 Dankwort
 Dankworth